Roucas peut désigner :

 Jean Roucas, un humoriste et imitateur français (1952 -).
 Le Roucas Blanc, un des quartiers du  de Marseille.